21. etape af Tour de France 2018 gik fra Houilles til Champs-Élysées i Paris 29. juli 2018. 

Alexander Kristoff vandt etapen og Geraint Thomas vandt løbet sammenlagt.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

21